18-я пехотная дивизия народного ополчения () — немецкая пехотная дивизия народного ополчения, воевавшая во Второй мировой войне.

История 
18-я пехотная дивизия народного ополчения была сформирована в сентябре 1944 года в Дании после объединения 571-й пехотной дивизии народного ополчения и 18-й воздушно-полевой дивизий вермахта. Командовал новой дивизией Гюнтер Хоффман-Шонборн. В составе дивизии присутствовали 293-й, 294-й и 295-й пехотные полки, противотанковый батальон 1818, стрелковый батальон 1818, 1818-й артиллерийский полк и сапёрный батальон 1818.

Дивизия принимала участие в контрнаступлении под Арденнами, столкнувшись с сопротивлением 106-й пехотной дивизии США. После упорных боёв около 8 тысяч американских солдат попали в плен. 21 декабря дивизия захватила город Санкт-Вит, что стало серьёзной потерей для войск союзников.

К концу боёв под Арденнами дивизия вынуждена была перейти к обороне. 5 февраля 1945 года Вальтер Бош стал командующим дивизии. 6 марта Бош был назначен командующим 53-го армейского корпуса, а вскоре дивизия вошла в состав 26-й пехотной дивизии народного ополчения во главе с Хайнцем Кокоттом.

Ссылки 
 

 
Пехотные дивизии народного ополчения Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году